U7 (U 7, U-7; ) может обозначать:

Метрополитен
 Название седьмой линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-7 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1911 году.
 U-7 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-7 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1963 году.